

Persone
Guglielmo Marconi – fisico e inventore italiano
Guglielmo Marconi – partigiano italiano garibaldino

Veicoli
Guglielmo Marconi – sommergibile della Regia Marina italiana della Seconda guerra mondiale
Guglielmo Marconi – nave passeggeri in uso dal 1963 al 2002
Guglielmo Marconi – sottomarino della Marina militare italiana degli anni 80

Altro
Guglielmo Marconi – centro radioelettrico sperimentale con sede a Santa Marinella (RM)
Guglielmo Marconi – aeroporto di Bologna nel quartiere Borgo Panigale
Ponte Guglielmo Marconi – ponte romano che collega Ostiense e Portuense